Zanders bezeichnet:
 Zanders Papierfabrik, ein deutsches Unternehmen
 Villa Zanders, eine Industriellenvilla
 Stiftung Zanders, eine papiergeschichtliche Sammlung

Zanders ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Zanders (1858–1939), deutsche Kulturstifterin
 Carl Richard Zanders (1826–1870), deutscher Papierfabrikant
 Hans Wilhelm Zanders (1861–1915), deutscher Papierfabrikant

 Julie Zanders (1804–1869), deutsche Papierfabrikantin
 Maria Zanders (1839–1904), deutsche Papierfabrikantin und Kulturstifterin
 Olga Zanders (1872–1946), deutsche Papierfabrikantin
 Richard Zanders (1860–1906), deutscher Papierfabrikant